Neuflize, commune des Ardennes.
Neuflize Schlumberger Mallet est une banque commercialisant ses produits sous la marque Neuflize OBC, et filiale d'ABN AMRO.
Jean Abraham André Poupart de Neuflize (1714-1794), industriel.
Jean de Neuflize (1850-1928), banquier et cavalier français.
Roberte de Neuflize (1898-1972), épouse du vice-roi du Canada Vere Ponsonby.